6-й национальный чемпионат Армении по футболу 1997 года — турнир Высшей лиги, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионом впервые стал ФК «Ереван».

 Этот сезон был вновь разыгран по системе «весна-осень».
 СКА «Карабах» (Ереван) переименован в «Карабах» (Ереван).
 АСС (Ереван) переименован в «Эребуни»-АСС (Ереван).
 Напрямую в Первую лигу выбыл «Лори» (Ванадзор).
 В Высшую лигу из Первой напрямую поднялся «Ширак»-2 (Гюмри).

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Переходный матч

20.11.1997, Абовян.

«Двин» (Арташат) — «Спитак» (Спитак) — 3:1.

Голы: С. Эрзрумян, С. Геворкян, Гайк Акопян; А. Мноян.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Первая лига Армении по футболу 1997

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1997 (1)
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1997 (2)
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 1997

Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Армении в 1997 году
Чемпионат Армении по футболу